Valy heeft meerdere betekenissen:
 Valy (okres Cheb), gemeente in okres Cheb, Tsjechië
 Valy (okres Pardubice), gemeente in okres Pardubice, Tsjechië
 Valy (zanger), Afghaanse zanger